Gilles Duceppe (Montréal,  - ) est un homme politique canadien, fils de Jean. 
Jean Duceppe (, Montréal, Québec - , Montréal) est un acteur canadien.
Jean Duceppe est une émission de télévision québécoise diffusée en 2002.